Publius Septimius Geta római császár
 Geta (lábbeli)
 Geta – finnországi város